Бере́зно () — город в Ровненской области Украины. Входит в Ровненский район. До 2020 года был административным центром упразднённого Березновского района. В разговорной речи на русском языке употребляется вариант Берёзно.

Географическое положение 
Расположен на реке Случь, к северу от областного центра Ровно и неподалёку от Костополя.

История 
Первое письменное упоминание о Березно датируется 1584 годом (в этом году ему было предоставлено магдебургское право).

После Люблинской унии 1649 года Березно вошло в состав Речи Посполитой.

До 1700 года имел второе название — Андреевка.

В 1793 году Березно вошло в состав Российской империи и в 1797 году стало волостным центром Ровенского уезда Волынской губернии. В 1880 году являлось торговым центром местного значения, в котором действовал католический костел и регулярно проходили ярмарки.

В январе 1918 года здесь была установлена Советская власть, но в дальнейшем селение оказалось в зоне боевых действий гражданской войны. В ходе советско-польской войны в сентябре 1920 года Березно заняли польские войска и до сентября 1939 года оно находилось в составе Волынского воеводства Польши, в сентябре 1939 года вошло в состав СССР и стало районным центром.

В ходе Великой Отечественной войны с 6 июля 1941 до 10 января 1944 года населенный пункт находился под немецкой оккупацией. Власти Германии создали гетто для еврейского населения, которое 28 августа 1942 года было ликвидировано СД, немецкой жандармерией и украинской полицией. 3680 евреев были расстреляны.

В 1943 году Березно было убежищем для поляков, спасающихся от преследований со стороны УПА. С апреля 1943 года в городе была размещена 2-я рота польского 202-го батальона шуцманншафта, которая отражала постоянные атаки УПА. В результате этих нападений в Березно погибло 96 поляков.

16 апреля 1945 года здесь началось издание районной газеты.

В 1957 году Березно получило статус посёлка городского типа. В 1968 году численность населения составляла 5,4 тыс. человек, в 1970 году здесь действовали маслодельный завод, пищевой комбинат и строился льнозавод.

В 1978 году здесь действовали фарфоровый завод, маслодельный завод, льнозавод, швейная фабрика, лесхоззаг, райсельхозтехника, межколхозная строительная организация, межколхозная льносеменная станция, производство консервов и кормов, комбинат бытового обслуживания, три общеобразовательных школы, музыкальная школа, спортивная школа, ПТУ, лесной техникум, два лечебных учреждения, Дом культуры, два кинотеатра, девять библиотек и краеведческий музей.

В январе 1989 года численность населения составляла 12 383 человека.

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации льнозавода.

21 декабря 2000 года получен статус города районного значения.

Современное состояние 
В городе действуют маслозавод, льнозавод, а в 1999 году была построена также первая и единственная на Украине .

В городе есть  и .

Транспорт 
Находится в 20 км от ближайшей ж.д. станции Малынск.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Березновского городского совета

Города Ровненской области
Бывшие еврейские местечки Украины
Населённые пункты Березновского района